Stigmata (Plural von Stigma) steht für:
 die auftretenden Wundmale Christi bei Menschen, siehe Stigmatisation
 Atemöffnungen bestimmter Invertebraten, siehe Trachee (Wirbellose)
 Stigmata (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm (1999)
 Stigmata (Band), eine russische Metalcore-Band
 Stigmata (Arch-Enemy-Album), ein Album der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band Arch Enemy
 Stigmata (Skitsystem-Album), ein Album der schwedischen Crustcore-Metal-Band Skitsystem

pt:Stigmata (desambiguação)